Хауърд може да се отнася за:
 Хора
 Джордж Хауърд (1956 – 1998), американски музикант
 Робърт Хауърд (1906 – 1936), американски писател
 Рон Хауърд (р. 1954), американски актьор
 Фамилия Хауърд, английски благороднически род

 Окръзи в САЩ
 Хауърд (окръг, Айова)
 Хауърд (окръг, Арканзас)
 Хауърд (окръг, Индиана)
 Хауърд (окръг, Мериленд)
 Хауърд (окръг, Мисури)
 Хауърд (окръг, Небраска)
 Хауърд (окръг, Тексас)